Rudny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften:
 Rudny, Stadt in Kasachstan
 in Russland:
 Rudny (Primorje), Siedlung städtischen Typs in der Region Primorje
 Rudny (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Rudny (Belgorod), ländliche Siedlung in der Oblast Belgorod
 Rudny (Tula), ländliche Siedlung in der Oblast Tula

Siehe auch:
 Roudný